Aithusa (), latinisiert Aethusa ist:

 in der antiken Geographie der Name der Insel Linosa
 Aithusa (Tochter des Poseidon), in der griechischen Mythologie von Apollon die Mutter des Eleuther
 Aithusa (Mutter des Linos), die mythische Ahnin Homers
 Aithusa (Architektur), bei Homer die Bezeichnung einer Säulenhalle
 Aethusa cynapium, lateinischer Name der Hundspetersilie
 (1064) Aethusa, ein Asteroid des Hauptgürtels